O Associazione Sportiva Viterbese Calcio é um clube semi-profissional de futebol com sede em Viterbo, Itália. A equipe compete na Lega Pro.

História 
O clube foi fundado em 1909.

Ligações externas 
 Sítio oficial 

Clubes de futebol da Itália
Clubes de futebol fundados em 1909
Viterbo